;Мухаммад Ильяс
 Мухаммад Ильяс Кандехлеви (1885—1944) — индийский мсульманский богослов, основатель движения Джамаат Таблиг
  (1890—1959) — индийский экономист
  (1911—1970) — министр по делам религий Индонезии
  (род. в 1950 г.) — пакистанский религиозный деятель
  (род. в 1961 г.) — пакистанский политик
  (1964—2011) — один из лидеров аль-Каиды